Modulus (aus lateinisch , Verkleinerungsform von modus, „Maß“, „Einheit“) bezeichnet:
 Modulo, eine alternative Schreibweise für den mathematischen Begriff
 Betragsfunktion im britischen Englisch
 Modulus Guitars, einen Hersteller elektrischer Musikinstrumente
 Modulus (Architektur), ein Proportionsmaß in der griechischen Antike (die Hälfte eines Säulenschaftes)

Siehe auch:
 Modul
 Modus